Большая Шишовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Шишовка — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Большая Шишовка — деревня в Воловском районе Тульской области.